Framstegspartiet ist der Name folgender Parteien: 

 Framstegspartiet (Schweden), ehemalige schwedische Partei
 Fremskrittspartiet, norwegische Partei (in ihrer Bezeichnung auf Nynorsk)